Соревнования по скоростному спуску в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 1988 года прошли 19 февраля. Старт был перенесён с 18 февраля из-за сильного ветра. Скоростной спуск состоялся на горнолыжном курорте Накиска на склонах горы Аллан (). Женщины на Олимпийских играх соревновались в скоростном спуске 11-й раз подряд, начиная с 1948 года. На старт вышли 35 горнолыжниц.

Старт на высоте 2179 м, финиш на высоте 1532 м, вертикальный перепад высот 647 м, длина трассы 2238 м, 37 ворот. Постановщик трассы — M. Murmann (Швейцария). Соревнования начались в 10:00 по местному времени. На старте температура была −2°С, на финише — +4°С. Снег на трассе твёрдый.

Олимпийская чемпионка 1984 года, чемпионка мира 1985 года, обладательница Кубка мира 1986/87 в зачёте скоростного спуска и лидер текущего сезона Кубка мира Микела Фиджини была одним из основных фаворитов, но выступила неудачно, показав только 9-й результат. Серебряный призёр Олимпийских игр 1984 года и чемпионка мира 1987 года в скоростном спуске Мария Валлизер заняла четвёртое место.

Золото достаточно неожиданно с отрывом в 0,75 сек на сравнительно короткой трассе выиграла 23-летняя Марина Киль из ФРГ, которая за всю карьеру лишь дважды была второй в скоростном спуске на этапах Кубка мира (гораздо успешнее Киль выступала в супергиганте). Марина была чемпионкой мира среди юниоров 1983 года в скоростном спуске, а на взрослом чемпионате мира 1987 года заняла четвёртое место. Киль прошла трассу со средней скоростью 93,8 км/ч. В марте 1988 года, вскоре после Олимпийских игр в Калгари, Киль завершила спортивную карьеру. Золото Киль стало одной из двух побед спортсменов из ФРГ на Олимпийских играх 1988 года (ещё одно завоевали двоеборцы в эстафете). Серебро завоевала 25-летняя швейцарка Бригитт Эртли, известная своей универсальностью, Эртли была призёром двух этапов Кубка мира в скоростном спуске в январе 1988 года. Третьей стала 21-летняя канадка Карен Перси, одна из лидеров сезона Кубка мира в скоростном спуске. Ранее единственный раз канадки были призёрами Олимпийских игр в скоростном спуске в 1956 году (Люсиль Уилер).

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ФИС 
  

Скоростной спуск